Лозинка — топоним:

Россия 
 Лозинка — деревня в Купинском районе Новосибирской области, упразднена в 1984 г.

Украина 
 Лозинка — река, правый приток реки Унава.

См. также 

 Лазинка